Pilaf o Pilav puede referirse a:
 Gastronomía:
 Pilaf, o pulaw, pulau, pilaff, pilau, pilaw o pilao según los países, modo tradicional de cocinar el arroz en el Medio Oriente, Cercano Oriente, región del Cáucaso, península de los Balcanes y en la India;
 Pilav, variante turca de lo anterior que se prepara también con trigo (bulgur) o pasta;

 Otros:
 Pilaf, un personaje de Dragon Ball.